«Возвращение в прошлое» (, Tumko Na Bhool Paayenge, ) — кинофильм, снятый на языке хинди и вышедший в прокат в 2002 году. Фильм инспирирован голливудской картиной «Идентификация Борна», вышедшей на экраны в том же году.

Сюжет 
Вир (Салман Хан) живёт в поместье со своими родителями. Его отец, Тхакур Пуния Пратар Сингх, хочет, чтобы сын стал хорошим бойцом, таким же, как он сам. Для этого он заставляет Вира много тренироваться, однако тот не обладает ни желанием, ни необходимыми качествами, чтобы осуществить мечту отца. Вместо борьбы он предпочитает проводить время со своей подругой Мускан (Дия Мирза). Однажды, когда во время поединка Тхакур терпит поражение, Вир чувствует в себе необыкновенную силу и побеждает противника отца. С этого дня ему начинают являться странные видения, и он словно вспоминает сцены из своей прошлой жизни. Он и раньше чувствовал, что в его жизни есть какая-то тайна, поскольку он никогда не мог вспомнить своё детство и юность, и в их доме нет его детских фотографий. Кроме того, у него на теле имеются шрамы от пулевых ранений. Пытаясь выяснить, как он потерял память, Вир получает от всех разные ответы.

Тайна раскрывается во время помолвки с Мускан. Неожиданно в дом врываются вооружённые люди и дают Виру понять, что он имеет влиятельных врагов в Бомбее, которые желают его смерти. В нём вновь появляется странная сила и он хладнокровно расправляется с незваными гостями. Больше Тхакур не имеет права скрывать правду и рассказывает Виру, что усыновил его всего три года назад. Родной сын Тхакура, Вир, был в тот год убит на войне, и боги, словно услышав молитвы несчастных родителей, послали им другого сына — его нашли раненым в реке. Поскольку незнакомец не мог ничего вспомнить о своей жизни, Тхакур решил назвать его Виром и с тех пор считал его своим сыном.

Вир хочет узнать, кто он и кому перешёл дорогу, и с этой целью отправляется в Бомбей, не имея никакой информации, кроме являющихся ему видений. Там ему удаётся восстановить в памяти свою жизнь, встретить свою бывшую невесту Мехак (Сушмита Сен) и своих врагов. Он, бывший киллер, преданный своим другом, решает отомстить всем, кто сломал ему жизнь.

В ролях 
 Салман Хан — Вир Сингх Тхакур / Али
 Сушмита Сен — Мехак
 Индер Кумар — Индер Саксена
 Дия Мирза — Мускан Сингх
 Мукеш Риши — комиссар Манодж Кумар Шарма
 Алок Натх — Рахим Чача, опекун Али и Мунны
 Садашив Амрапуркар — главный министр
  — тхакур Пуния Пратап Сингх, отец Вира
  — Гита Сингх Тхакур, мать Вира
  — Садананд Пандей, новый главный министр
  — Шивпратап Сингх, отец Мускан
  — Вир Сингх Тхакур (настоящий)
  — Лаллан, слуга
 Джонни Левер — Пакханди Баба, мошенник
 Разак Хан — Дилбар Хан
 Сумит Патхак — Азаан, брат Али

Саундтрек

Восприятие 
По мнению критиков фильм явно вдохновлён голливудской кинолентой «Долгий поцелуй на ночь» 1996 года. 
Суканья Верма с портала Rediff.com сочла фильм неплохим развлечением, которых пусть и лучше таких фильмов режиссёра как Rajkumar (1996) и Himalay Putra (1997), но хуже чем  (1987) и  (1989), выделив в качестве недостатков непоследовательные диалоги и не убедительный переход героя от беспечного парня в стойкого бойца.
Нарбир Госар с сайта Planet Bollywood написал, что отсутствие связного сценария и бессистемная режиссура заставляют фильм казаться сделанным впопыхах и только наполовину готовым, а актёры играют неубедительно.
Критик  из Bollywood Hungama счел, что режиссер и сценарист использовали слишком много клише, чтобы двигать сюжет, что ослабило его общее воздействие, а зрители получили блестящие визуальные эффекты и шикарную технику, но не связный сценарий или удовлетворение от просмотра.
Шанти Нанисетти в своём отзыве описала фильм как «легко забываемый»,
а Гхазала Ризви посетовала на то, что кинематографисты продолжают выпускать одни и те же фильмы, наполненные некомпетентными новичками и выдохшимися ветеранами.

«Возвращение в прошлое» вышел в прокат 22 февраля 2002 года. Несмотря на широкую рекламу, он показал себя ниже ожиданий, дав среднюю отдачу.
Картина собрала 135 млн рупий и получила в прокате статус «Провал».
Одним из объяснений низких сборов считается , произошедший 27 февраля, и последовавшие за ним погромы.

В 2013 году фильм был переснят в Бангладеш под названием  с  в главной роли.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на хинди
Фильмы-боевики Индии
Фильмы Индии 2002 года